Doliche bezeichnet:

 Doliche eine antike syrische Stadt bei Gaziantep in der Türkei
 Titularbistum Doliche, ein auf den erloschenen Bischofssitz der syrischen Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Doliche (Thessalien), eine antike Stadt in Thessalien, am Fuß des Olymp, heute Dolihi in der Präfektur Larisa
 in der Antike eine Insel vor der lykischen Küste, heute die Insel Kekova in der Provinz Antalya